Сти́вен По́л Ма́ндерсон (, род. 27 ноября 1983 года), более известный как Professor Green [Профе́ссор Гри́н] — английский рэпер. Он записывался на лейбле «Beats» до 12 февраля 2008 года, после лейбл был закрыт. Он добился успеха, выиграв в рэп-баттле JumpOff MySpace £50,000 в Июле 2008. После этого в 2009 году Мандерсон работал с Лили Аллен на её концертном туре в 2009 году.

Биография 

Мать Мандерсона родила его, когда ей было 16 лет, и вскоре после этого рассталась с отцом мальчика. В шесть недель ему потребовалась пилоромиотомия живота. Мандерсона воспитывали его бабушка и прабабушка.

В детстве он продавал коноплю и курил её ежедневно в возрасте от 16 до 24 лет. Когда Грину было 24 года, его отец покончил жизнь самоубийством. После смерти отца он перестал употреблять какие-либо наркотики.

Личная жизнь 

10 сентября 2013 года Мандерсон женился на Милли Макинтош. Свадебная церемония прошла в роскошном особняке Babington House графства Сомерсет в Англии. В феврале 2016 года супруги объявили о разводе.

В 2019 году Мандерсон начал встречаться с актрисой Каримой МакАдамс. 15 марта 2021 года у пары родился сын Слиман Рэй Мандерсон.

Дискография 
EP:
 Lecture #1 (2007)
 The Green EP (2008)

Альбомы:
 Alive Till I'm Dead (2010)
 At Your Inconvenience (2011)
 Growing Up In Public (2014)

Награды и номинации 
 BT Digital Music Awards 2010
 Breakthrough Artist of the Year — Won Best Newcomer — Nominated
 MTV Europe Music Awards 2010
 Best Push Act
 MOBO Awards 2010
 Best Newcomer — Nominated
 Best Song — I Need You Tonight — Nominated
 Best Hip Hop/Grime Act — Won MP3 Awards 2010
 Radio/ Charts/ Downloads — Just Be Good To Green — Nominated
 Urban Music Awards 2010
 Best Newcomer — Nominated
 Best Hip-Hop Act — Nominated
 Best Song — I Need You Tonight — Nominated
 NME Awards 2011
 Best Dancefloor Filler — Jungle — Won

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 How Professor Green gatecrashed the charts - The Guardian
 
 
 
 
 
 
 

Грайм-музыканты
Рэперы Великобритании
Артисты, известные под псевдонимами
Поп-вокалисты Великобритании
Лауреаты премии NME Awards